Модена — имя собственное.

Персоналии 
 Модена, Густаво (1803—1861) — итальянский театральный актёр.
 Модена, Стефано (род. 1963) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Томмазо да Модена (1325—1379) — итальянский художник эпохи Возрождения.

Топоним 
 Моденское герцогство — историческое государство в Италии.
 Модена — провинция в Италии.
 Модена — город в Италии в провинции Эмилия-Романья.
 Нови-ди-Модена — город в провинции Модена.
 Кастельветро-ди-Модена — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.

Спорт 
 «Модена» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города. Функционировал в 1912—2017 годах.
 «Модена» — итальянский женский волейбольный клуб из одноимённого города. Функционировал в 1959—2005 годах.